Giunta provvisoria – Governo del Regno delle Due Sicilie
 Giunta provvisoria di Governo di Domodossola e della Zona liberata – Governo della Repubblica partigiana dell'Ossola
 Giunta provvisoria di governo di Macerata – Governo temporaneo delle Marche nel 1860